Northlake (Carolina do Sul)
Northlake (Illinois)
Northlake (Texas)
Northlakes

Desambiguações de topônimos